Nagel-Doornick ist der Familienname folgender Personen:

 August von Nagel-Doornick (1799–1839), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Clemens August von Nagel-Doornick (1835–1900), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker